Tazir :

Islam
 Tazir est un terme du droit pénal musulman.

Patronymie
Ahmed Tazir est journaliste reporter français.